Elze peut faire référence à 
 Elze, une ancienne commune française du Gard, aujourd'hui rattachée à Malons-et-Elze
 Elze, une ville historique d’Allemagne du Nord (Basse-Saxe) d'environ  habitants.